Milan Živič (ur. 1 maja 1981) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Velenje. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (1999).

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1997/1998, kiedy zajął 68. miejsce w klasyfikacji generalnej. Najlepsze miejsce w zawodach tej rangi zajął w swoim debiucie – 21 marca 1998 w Planicy, gdzie był czternasty. Startował głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego, gdzie jego największym osiągnięciem było trzynaste miejsce w konkursie w Lauschy w 2002.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981